A hős jelentheti a következőket:

 hős, rendkívüli tettet végrehajtó legendás alak
 Hős, keresztnév

Filmművészet
 Hős (1961) Usmar Ismail filmje
 Hős (2002) Zhang Yimou filmje Jet Li főszereplésével
 A hős (2004) Zézé Gamboa filmje
 Hősök (2006–), amerikai televíziós filmsorozat